Coronación de espinas, La coronación de espinas o Cristo coronado con espinas puede referirse a:

Religión 
 Coronación de espinas, un motivo de la iconografía cristiana.

En el arte 
 La coronación de espinas (Bosco, Londres)
 La coronación de espinas (Caravaggio, Prato)
 La coronación de espinas (Caravaggio, Viena)
 La coronación de espinas (Tiziano, Alte Pinakothek)
 La coronación de espinas (Tiziano, Louvre)
 La coronación de espinas (Van Dyck, Madrid)